T46 steht für:
 Covini T46 „Turboboost“, italienischer Sportwagen, siehe Covini Engineering
 SJ T46, eine schwedische Lokomotive
 T46 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten

T-46 steht für:
 T-46, ein sowjetischer Panzer
 Fairchild Republic T-46, ein Trainingsflugzeug